Carlo Costigliolo (1893-1968) – ginnasta italiano, fratello del ginnasta Luigi
 Luigi Costigliolo (1892-1939) – ginnasta italiano